Obsjtina Sedinenie (bulgariska: Община Съединение) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Sedinenie delas in i:
 Goljam tjardak
 Dragomir
 Malk tjardak
 Najden Gerovo
 Pravisjte
 Tsarimir
 Ljuben
 Nedelevo
 Tseretelevo

Följande samhällen finns i Obsjtina Sedinenie:

 Sedinenie

Trakten runt Obsjtina Sedinenie består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Sedinenie är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Plovdiv (region)